

Presentación previa 
La pareja israelí Jonathan Erlich y Andy Ram fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el belga Ruben Bemelmans y el lituano Laurynas Grigelis ganaron el título, derrotando a la pareja india Purav Raja y Sanam Singh  por 6-3, 4-6, 11-9.

Cabezas de serie 
 Austin Krajicek /  John-Patrick Smith (Semifinales)
 Kevin King /  Divij Sharan (Cuartos de final)
 Marcus Daniell /  Artem Sitak (Semifinales)
 Purav Raja /  Sanam Singh (FINAL)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Aptos 2014